Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2013-2014 della Coppa Svizzera di calcio.

Ottavi di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Quarti di finale

Risultati

Tabella riassuntiva

Semifinali

Risultati

Tabella riassuntiva

Finale

Note 

Calcio nel 2013
Calcio nel 2014
Edizioni della Coppa Svizzera